Crazy (Crazies ou The Crazy ou The Crazies) est un mot anglais qui signifie « fou ». Il peut faire référence à :

Écrit 

 , un magazine de comics ;
 , roman de  publié en .

Cinéma 

 C.R.A.Z.Y., un film francophone canadien de Jean-Marc Vallée sorti en 2005 ;

 , titre original de La Nuit des fous vivants, film de  sorti en 1973 ;
 , film de  sorti en 2010 ;

 , documentaire de Heddy Honigmann sorti en 1999 ;
 , film allemand de Hans-Christian Schmid sorti en 2000 ;
 , film indépendant américain de Rick Bieber sorti en 2007.

Musique

Album 

 , sixième EP de 4Minute sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 (You Drive Me) Crazy, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en , bande son du film Métal hurlant ;

 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1985 ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album Élévation sorti le  (digital) ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1990 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Luxury of Life sorti le  ;
Crazy, chanson de Franka Batelić sortie le  et représentant la Croatie au Concours Eurovision de la chanson 2018 ;
 , chanson de Gnarls Barkley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de K. Maro présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  et Zonderling, présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Miki Howard présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Tha Blue Carpet Treatment sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  interprétée par Patsy Cline et présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .
 Crazy, chanson de Soprano sortie en 2010